Ел Морадо има више значења:

 Ел Морадо, Ла Палма (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Морадо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику